Илья́ Влади́мирович Макие́нко (23 января 1971, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, тренер «Читы». Значимый футболист для болельщиков клуба «Чита».

Карьера

Клубная 
Первый тренер — Сергей Михайлович Машковцев. В 1988 году выступал за «Амур» из Комсомольска-на-Амуре. С 1989 года играл за хабаровский СКА. В 1994 году покинул команду и пополнил ряды владивостокского «Луча». В 1997 году подписал контракт с читинским «Локомотивом». Сезон-2009 планировал полностью отыграть, тем более, команда только что вернулась в Первый дивизион. Готовился наравне со всеми, но внезапно у 38-летнего полузащитника возникли острые проблемы со здоровьем. После обследования стало ясно, что как футболист уже не сможет выдерживать больших физических нагрузок. И тогда было принято решение завершить карьеру.

Тренерская 
С 2009 года являлся тренером «Читы». В сентябре 2013 года был назначен на должность главного тренера. Имеет тренерскую категорию «A»

Достижения 
 Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона: 2008
 Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 2007

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Смена»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Чита»
Тренеры ФК «Чита»